NGC 7477 (другое обозначение — PGC 1245518) — спиральная галактика (S) в созвездии Рыбы.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Литература 
 .

Примечания 

7477
Рыбы (созвездие)